HMCS St. Laurent je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS St. Laurent (H83)
 HMCS St. Laurent (DDH 205)

St. Laurent